Pedro Vázquez può riferirsi a:
Pedro Vázquez Colmenares (1934-2012) politico messicano
Pedro Vázquez González (1953-vivente) economista e politico messicano
Pedro Vázquez Llenín (1996-vivente) canoista spagnolo
Pedro Rafael Vázquez Rivera (1934-2011) politico, ottavo Segretario di Stato di Porto Rico
Pedro Vázquez Viñas (1989-vivente) calciatore spagnolo